Il singolare del torneo di tennis Quito Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Víctor Pecci 6-4, 1-6, 10-8.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 José Luis Clerc (campione)
 Víctor Pecci (finale)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)

 Andrés Gómez (semifinali)
 Marcos Hocevar (semifinali)
 Carlos Kirmayr (quarti di finale)
 Ricardo Ycaza (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Quito Open 1980